Choucroute Melba est la cinquante-troisième histoire de la série Les Petits Hommes de Pierre Seron. Elle est publiée pour la première fois du  au  du journal Spirou, puis sous forme d'album en 1993.

Univers

Synopsis 
Deux anciens Guerriers du passé, un Anglais et un Allemand, n'ont toujours pas fini de se rendre des comptes, des années après la Guerre. Pendant ce temps, le Docteur Hondegger s'inquiète : son produit qui fait grandir à volonté a mystérieusement disparu...

Personnages 
Les deux "guerriers du passé" qui s'affrontent portent le nom de Georg Tempel et Andre Salord. 

Seron a choisi ces noms à dessein. Georg Tempel est éditeur. Il travaille pour "Reiner Feest verlag" qui éditait les petits hommes en Allemagne. Il rencontra Seron en 1988. André Salord est le représentant commercial des éditions Dupuis dans le sud de la France, où réside Seron.

Historique

Publication

Revues 
Lors de la publication dans le journal Spirou, les responsables de Dupuis demande à Seron de supprimer le "lecteur" qui commente les aventures des petits hommes. Seron explique dans la dernière case de l'histoire que Phiphi, Deneu et Gengen ne veulent plus qu'on dérange ce lecteur fictif (les diminutifs sont ceux de Philippe Vandooren, Jean Deneumostier et Claude Gendrot, responsables éditoriaux) et propose aux véritables lecteurs un vote quant à son futur maintien. 

Il semble qu'il était bien apprécié car la case fut modifiée lors de la mise en album et que ce lecteur apparaît dans les histoires suivantes.

Album

Liens externes 

Album des Petits Hommes
Album de bande dessinée sorti en 1993
Album Dupuis
Histoire des Petits Hommes
Histoire publiée dans Spirou
Histoire publiée pour la première fois en 1992